Isólepis flúitans — водное травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Небольшое многолетнее водное (редко наземное) травянистое растение до 40 см высотой, с тонким корневищем. Стебли до 50—130 см длиной, до 1 мм толщиной, сплюснутые, жёлто-зелёные, продольно полосчатые, ветвящиеся.

Листья до 10 см длиной и около 2 мм шириной, узколинейные, с острым концом, с 3—4 жилками.

Соцветия — одиночные яйцевидные колоски 2—5 мм длиной, состоящие из 3—5 цветков. Цветки с 2—3 рыльцами, с 2—3 тычинками. Колосковые чешуи 2—2,5 мм длиной, светло-зеленоватые, по краю иногда красно-коричневые.

Плоды — обратнояйцевидные сплюснуто-трёхгранные орешки 1,2—1,5 мм длиной, обыкновенно беловатые или желтоватые, на верхушке с неопадающим основанием пестика.

Распространение 
Широко распространённый в Африке, Европе, Азии, Австралии вид. Встречается на болотах, по ручьям, в том числе в горах. Первоначальный ареал растения не установлен.

Таксономия и систематика

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Осоковые
Флора Евразии
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum